Melagatrana é um fármaco que age como inibidor direto da trombina.

Anticoagulantes